Division 2 i fotboll 2006 var 2006 års upplaga av Division 2. Varje gruppvinnare gick upp till Division 1 2007.

Tabeller

Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Mellersta Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Anmärkningslista

Källor 

Fotboll i Sverige 2006
2006
Fotbollssäsongen 2006